El Peñón ist der Name folgender geografischen Objekte:

 El Peñón (Catamarca), Ort im Departamento Antofagasta de la Sierra in der Provinz Catamarca, Argentinien
 El Peñón (Barahona), Municipio in der Provinz Barahona, Dominikanische Republik
 El Peñón (Bolívar), Municipio im Departamento Bolívar, Kolumbien
 El Peñón (Cundinamarca), Municipio im Departamento Cundinamarca, Kolumbien
 El Peñón (Santander), Municipio im Departamento Santander, Kolumbien
 El Peñón (Mine), Goldmine in Chile
 El Peñón, spanische Bezeichnung für Gibraltar